Проспект Гагарина — проспект в городе Великие Луки. Назван в честь лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Расположен в правобережной части города. Начинается от Октябрьского проспекта, идет на восток до улицы Дальней.

История 
В 1961 году Торопецкая улица и Торопецкое шоссе были объединены в одну улицу, названную в честь первого космонавта Ю. А. Гагарина. В начале 1980-х годов улица Гагарина преобразована в Проспект Гагарина.

Значимые объекты 

 Четная сторона
 Администрация Великолукского района (пр. Гагарина, 6).
 Автовокзал (пр. Гагарина, 48А).
 Стадион «Великие Луки» (пр. Гагарина, 92А).
 Средняя школа № 6 (корпус 2) (пр. Гагарина, 108).
 Средняя школа № 6 (корпус 1) (пр. Гагарина, 128).

 Нечетная сторона
 Средняя школа № 5 (пр. Гагарина, 5).
 Лазавицкая баня (пр. Гагарина, 53).
 Средняя школа-интернат (пр. Гагарина, 61).
 Средняя школа № 16 (пр. Гагарина, 81).
 Великолукский филиал ПГУПС (пр. Гагарина, 95).
 Дворец культуры железнодорожников (пр. Гагарина, 95).
 Узловая больница (пр. Гагарина, 97).
 Мебельный комбинат (пр. Гагарина, 127А).

Достопримечательности 
 Памятная доска поэту Э. М. Жемлиханову (пр. Гагарина, 18/15) — установлена в 2001 году на доме, где проживал поэт.
 Памятный знак «Великие Луки — Город воинской славы» — установлен на пересечении проспекта Гагарина и Вокзальной улицы.

Транспорт 
По проспекту Гагарина проходят маршруты общественного транспорта — городские автобусы и маршрутные такси. В районе моста через реку Лазавицу расположен автовокзал. В районе пересечения с Вокзальной улицей расположен пешеходный мост, который ведет к железнодорожному вокзалу станции Великие Луки.

Литература 
 Карпов К. И. Улицы Великих Лук: Справочник. — Л.: Лениздат, 1980

Примечания

Ссылки 
 Алфавитный список улиц города Великие Луки

Г
В